European Open (снукер) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир.
 European Open (теннис) — мужской международный теннисный турнир, проходящий в Антверпене (Бельгия).